Arnaldo Moreira dos Sandos vagy Arnaldo Santos, másik írói neve: Ingo Santos;(Luanda, 1936. március 14.) angolai költő, író.
 Naldo  (eredeti nevén Arnaldo Santos) Puerto Ricoban született producer, énekes és gitáros